Horvátország
 Prgomelje, falu Belovár községben, Belovár-Bilogora megyében
 Prgomelje, falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében